Абревіатура WP може означати:
 World Perfect
 WordPress
 The Washington Post
 The Washington Press
 White Power
 Wojsko Polskie — неофіційна назва збройних сил Польщі
 Wikipedia
 Well Played
 Windows Phone
 Wicked Patcher — Відлов, Перехоплення пакетів

Див. також 
 ВП